Geografia: Urga (o Urgà), del mongol Örgöö ('palau'), antic nom d'Ulan Bator, la capital de Mongòlia
 Cinema: Urga (pel·lícula) (en rus Урга), pel·lícula de 1992 del director rus Nikita Mikhalkov